AGL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 532 амінокислот, а молекулярна маса — 174 764.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, глікозилтрансфераз, глікозидаз. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Глікозилтрансферази
Глікозидази